Майк Уотт: Уотт, Майк (род. 1957) — американский басист, вокалист и автор песен.
 Уотт, Майк (род. 1976) — канадский хоккеист.